B 106 bezeichnet:

 die Bundesstraße 106 in Deutschland
 die Mölltal Straße (B 106) in Österreich

Abkürzung